

Architettura 
Cappella palatina – la cappella privata ubicata nel palazzo di un regnante.

Uffici 

 Cappella di corte (ufficio) – ufficio di corte

Edifici 
 Germania
 Cappella Palatina ad Aquisgrana

 Italia
 Cappella palatina nel Palazzo dei Normanni a Palermo
 Cappella palatina nella reggia di Caserta
 Cappella palatina del Palazzo Reale di Napoli
 Cappella palatina di Palazzo Pitti

 Francia
 Cappella palatina della reggia di Versailles

 Ungheria
 Cappella Palatina – la cappella palatina del castello di Buda a Budapest